Il singolare del WTA Austrian Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Barbara Paulus era la detentrice del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro María Antonia Sánchez Lorenzo.

Barbara Schett ha battuto in finale 3–6, 6–2, 6–3  Henrieta Nagyová.

Teste di serie

  Barbara Paulus (quarti di finale)
  Karina Habšudová (primo turno)
  Judith Wiesner (quarti di finale)
  Patty Schnyder (quarti di finale)

 Barbara Schett (campionessa) 
 Henrieta Nagyová (finale) 
 Denisa Chládková (secondo turno) 
 Virginia Ruano Pascual (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Austrian Open 1997